Уимблдонский турнир 2005 в парном разряде среди девушек проводился в 24-й раз. В основной сетке было 32 пары.

Пара  Виктория Азаренко /  Агнеш Савай — победительница турнира.

Посев 

  Виктория Азаренко /  Агнеш Савай (Титул)
  Марина Эракович /  Моника Никулеску (Финал)
  Бибиана Схофс /  Каролина Возняцки (Полуфинал)
  Алекса Глатч /  Ваня Кинг (Первый раунд)
  Иоана-Ралука Олару /  Амина Рахим (Четвертьфинал)
  Чжань Юнжань /  Никола Франкова (Второй раунд)
  Доминика Цибулкова /  Анна Татишвили (Второй раунд)
  Дженнифер-Ли Хейнзер /  Элизабет Плоткин (Четвертьфинал)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания